La BMW R 20 est une moto produite en 1937-1938 qui inaugure de nouveaux cadre, fourche télescopique, moteur.
Le moteur est moins massif que les précédentes motos monocylindre de la marque.
Cette moto servira de base à la R23.

 
R0020
Motocyclette des années 1930